Einar Carlsson kan syfta på:

* Einar Carlsson (1879–1925), svensk militär
 Einar Carlsson (1892–1982), svensk historiker

Se även 
 Einar Karlsson